Grivac je lahko:
 Grivac (Slovenija) 
 Grivac, Srbija